David Ezra Green (1910-1983) – biochimico statunitense
 David Green (1935) – crickettista inglese
 David Green (1939) – crickettista gallese
 David Green (1941) – imprenditore statunitense
 David Green (1948) – regista britannico
 David Green (1951-2014) – politico statunitense
 David George Green (1951) – giornalista britannico
 David Green (1953) – giocatore di football americano canadese
 David Green (1953) – copilota di rally statunitense
 David Green (1958) – imprenditore statunitense
 David Green (1960) – giocatore di baseball nicaraguano
 David Green (1960) – cavaliere australiano
 David Allen Green (1971) – avvocato inglese
 David Green (1972) – giocatore di football americano statunitense
 David Gordon Green (1975) –  regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 
Dave Green
David Greene